Seguin – centro abitato del Texas
Seguin –  centro abitato nel centro dell'Ontario, in Canada
 Édouard Séguin (1812-1880) – medico francese, sviluppatore del "metodo fisiologico" per l'educazione dei bambini affetti da ritardo mentale
Paul Seguin – calciatore tedesco